

Cinema
Notturno (Nocturno) – film del 1934 diretto da Gustav Machatý
Notturno – film del 1949 diretto da Vittorio Sala
Notturno – film del 1983 diretto da Giorgio Bontempi
Notturno – film del 2020 diretto da Gianfranco Rosi
Notturno (Nocturne) – film del 2020 diretto da Zu Quirke

Letteratura
Notturno (1921) – opera autobiografica di Gabriele D'Annunzio
Notturno (1941) – racconto scritto da Isaac Asimov
Notturno (1990) – romanzo scritto da Isaac Asimov e Robert Silverberg

Musica
 Notturno – tipo di composizione musicale
 Notturni di Chopin – composizioni per pianoforte di Fryderyk Chopin
 Notturno – album colonna sonora del film omonimo del 1983, realizzata dai Goblin
 Notturno – album di Asmus Tietchens del 1986
 Notturno – album di Alberto Solfrini del 1987
 Notturno – brano musicale composto da Roberta Di Lorenzo

Televisione
Notturno – miniserie televisiva Rai prodotta nel 1981 e trasmessa nel 1986 (con Maurizio Merli)
Notturno (Mit meinen heißen Tränen) – miniserie televisiva austriaca prodotta nel 1986

Altro 
 Notturno – nella liturgia della Chiesa cattolica, una parte della preghiera che viene recitata, e cantata, la notte o il mattino molto presto; i Notturni costituiscono una delle più antiche ed ampie parti della Liturgia delle ore nei conventi.
 Notturno – dipinto del pittore Marc Chagall